Никола Симић се односи на:

 Никола Симић (1934—2014), српски глумац
 Никола Симић (1897—1969), српски фудбалер
Никола Симић (1957-2021), српски полицајац
 Никола Симић, хрватски фудбалер
 Никола Симић, српски фудбалер
 Никола Симић, српски фудбалски голман
 Никола Симић, српски фудбалер